Калошинский сельсовет

 Калошинский сельсовет — в Константиновском районе Московской области (упразднён в 1939)
 Калошинский сельсовет — в Реутовском районе Московской области (упразднён в 1935)